Александр Никифорович Филоненко (20 декабря 1930 — 18 февраля 2014) — бригадир тракторной бригады колхоза «50 лет СССР» Михайловского района Запорожской области Украинской ССР. Герой Социалистического Труда (23.07.1951). Почётный гражданин Михайловского района Запорожской области (19.02.2003).

Биография  
Родился 20 декабря 1930 года в селе Емильчино (ныне посёлок городского типа, районный центр Емильчинского района Житомирской области, Украина). Украинец.

В 1940 году вместе с семьёй переехал в Михайловский район Запорожской области (Украина). Окончил школу, затем – Молочанское училище механизации (город Молочанск Запорожской области).

В годы войны в 15 лет начал трудовую деятельность. С 1945 года – тракторист, с 1960 года – бригадир тракторной бригады колхоза «50 лет СССР» Михайловского района Запорожской области Украинской ССР.

Тракторная бригада выращивала хлеб, корма для скота, овощи, бахчевые культуры и другие сельскохозяйственные культуры.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, сахарной свёклы, масличных культур и других продуктов земледелия в 1973 году Филоненко Александру Никифоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1977 году заочно окончил Ногайский сельскохозяйственный техникум (город Приморск Запорожской области).

Продолжал работать бригадиром тракторной бригады до середины 1980-х годов. С 1989 года – на заслуженном отдыхе.

Был делегатом 25-го съезда Коммунистической партии Украины (1976).

Жил в селе Показное Михайловского района Запорожской области (Украина). Умер 18 февраля 2014 года.

Награды  
 Золотая медаль «Серп и Молот» (08.12.1973);
 орден Ленина (08.04.1971)
 орден Ленина (08.12.1973)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медалями ВДНХ СССР
 и другими
 Отмечен дипломами и почётными грамотами.

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено на Аллее славы героев войны и труда в посёлке городского типа Михайловка Запорожской области.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Запорожской области

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Герои Социалистического Труда
Бригадиры
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны